Pjana ima više značenja:
 Pjana (Asti)
 Pjana (Benevento)
 Pjana (Bergamo)
 Pjana (Bijela)
 Pjana (Kampobaso)
 Pjana (Kozenca)
 Pjana (Kuneo)
 Pjana (La Specija)
 Pjana (Mačerata)
 Pjana (Mesina)
 Pjana (Pavija)
 Pjana (Peruđa)
 Pjana (Rim)
 Pjana (Torino)
 Pjana (Verčeli)